Натуральне число 973
 973 рік до нашої ери
 973 рік нашої ери